

Accezioni comuni
Urbano – di pertinenza cittadina

Cinema 
 Urbano – film del 2019 diretto da Giuseppe Di Renzo

Onomastica
Urbano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Urbano – usurpatore contro l'imperatore romano Aureliano
Urbano – primo vescovo di Parma
Carl Urbano – regista, animatore e produttore televisivo statunitense
 Corrado Urbano – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Domenico Urbano – pugile italiano
 Emilio Urbano – fumettista e disegnatore italiano
 Massimo Urbano – carabiniere italiano
 Matías Urbano – calciatore argentino
 Michael Urbano – batterista, programmatore e produttore discografico statunitense
 Orlando Urbano – calciatore italiano

Pagine correlate
Urbani